Rising for the Moon — десятый студийный альбом британской фолк-рок-группы Fairport Convention, записанный с продюсером Глином Джонсом в конце 1974 — начале 1975 года и выпущенный Island Records в июне 1975 года. Диск поднялся до #52 в UK Album Charts.

Об альбоме 
Rising for the Moon стал последним с участием вокалистки Сэнди Денни (она здесь — автор 5 и соавтор 2 песен).
Группа обратилась к продюсеру Глину Джонсу, и тот придал альбому сглаженное, коммерческое звучание, однако в результате (как отмечает рецензент Allmusic), «это единственный после ухода Ричарда Томпсона альбом, гитарные партии в котором не звучат анемично»..

Список композиций

Сторона 1 
 Rising for the Moon (Sandy Denny) — 4:07
 Restless (Trevor Lucas, Peter Roche) — 3:58
 White Dress (Dave Swarbrick) — 3:43
 Let It Go (Sandy Denny, Dave Swarbrick, Dave Pegg) — 2:00
 Stranger To Himself (Sandy Denny) — 2:50
 What Is True (Sandy Denny) — 3:33

Сторона 2 
 Iron Lion (Trevor Lucas) — 3:27
 Dawn (Sandy Denny, Jerry Donahue) — 3:43
 After Halloween (Sandy Denny) — 3:38
 Night-Time Girl (Dave Swarbrick, Dave Pegg) — 2:55
 One More Chance (Sandy Denny) — 7:55

Бонус-треки (перевыпуск) 
 Tears (Trevor Lucas) — 4:09
 Rising for the Moon (Sandy Denny) — 3:06
 Stranger to Himself (Sandy Denny) — 2:17
 One More Chance (Sandy Denny) — 3:46

Участники записи 
 Sandy Denny — вокал, фортепиано
 Trevor Lucas — вокал, ритм-гитара
 Dave Swarbrick — вокал, скрипка, мандолина
 Jerry Donahue — гитара
 Dave Pegg — бас-гитара, мандолина, бэк-вокал
 Dave Mattacks — ударные
Приглашённые музыканты
 Bruce Rowlands: ударные

Примечания

Ссылки 
 Rising For The Moon на discogs.com

Альбомы 1975 года
Альбомы Island Records
Альбомы Fairport Convention
Альбомы, спродюсированные Глином Джонсом